Юрий Дмитриевич:
 Юрий Дмитриевич (1374—1434) — 3-й сын Дмитрия Донского, князь звенигородский и галицкий, Великий князь Московский (1433—1434)
 Юрий Дмитриевич (XIV век — 1410) — новгородский посадник (конца XIV и начала XV века)